Јосип Генда (Шкабрња, 5. март 1943 — Сплит, 8. септембар 2006) био је југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!2000
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|2
|1
|7
|1
|13
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|2
|3
|2
|1
|8
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|3
|0
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|1
|1
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|5
|8
|10
|3
|28
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1964. || Лито виловито || Млади галебар
|-
| 1965. || Човик од свита || Ивов пријатељ
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1972. || Први сплитски одред || Црнокошуљаш
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту (ТВ серија)|| Паве Бошњак
|-
| 1976. || Ђовани || Зицер, човјек без шолди
|-
| 1977. || Човик и архитектура (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Повратак || Кормилар брода
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Вело мисто (ТВ серија) || Шјор Фабјан
|-
| 1980. || Јудита (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || /
|-
| 1985. || Од петка до петка || /
|-
| 1986. || Досије || /
|-
| 1987. || Катарина Друга (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Тридесет коња (ТВ филм) || Придсидник
|-
| 1989. || Птице небеске (ТВ мини серија)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Разбијена ваза (ТВ филм) || Предсједник опћине
|-
| 1990. || Шкољка шуми || /
|-
| 1991. || Сан без граница (ТВ мини серија) || /
|-
| 1991. || Бужа (ТВ филм) || /
|-
| 1991. || Вријеме ратника || /
|-
| 1996. || Седма кроника || Одорико
|-
| 1998. || Трансатлантик || /
|-
| 1998. || Кањон опасних игара || Бели
|-
| 1999. || Богородица || /
|-
| 1999. || Гарциа || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2002. || Ново доба (ТВ мини серија)|| Др Вуковић
|-
| 2006. || Тресета || Мартин
|-
| 2006. || Либертас || Робијаш
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1943.
Умрли 2006.
Задрани
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Добитници награде Златна арена
Учесници Југовизије